Глад може да се отнася за:

 Глад, физиологично състояние на организмите;
 Глад, областен управител на Банат по време на Първата българска държава;